Verlaat bezeichnet:
 Verlaat (Wasserbau), Sperrtor zur Gewässerregelung

Orte:
 Verlaat, kurz für Ditzumerverlaat, Ortsteil der Gemeinde Bunde im Rheiderland
 Verlaat, Ortsteil der Gemeinde Niedorp in der niederländischen Provinz Nordholland
 Woedense Verlaat, Ortsteil der Gemeinde Nieuwkoop in der niederländischen Provinz Südholland

Personen:
 Frank Verlaat (* 1968), niederländischer Fußballspieler
 Jesper Verlaat (* 1996), niederländischer Fußballspieler und Sohn von Frank Verlaat